Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Damendoppel der Wimbledon Championships 2018. Insgesamt nahmen 16 Paare an der Qualifikation teil, die am 27. und 28. Juni 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Damendoppel (Qualifikation)
2018